Christie kan syfta på:

 Christie – ett efternamn samt personer med namnet
  Christie (krater) – en krater på Venus
 Christie (musikgrupp) – en brittisk pop- och rockgrupp som bildades 1969
 Christie's – en auktionsbyrå, grundad i London 1766
 Christie-upphängning – en typ av hjulupphängning

Geografi

Antarktis 

 Christie (udde),

USA 

 Christie, Oklahoma – ort, Oklahoma, Adair County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar